de adellijke familie De Roovere (adel)
het Fort De Roovere
Eva De Roovere
Anthonis de Roovere